Sumner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sumner Township (Kankakee County, Illinois)
 Sumner Township (Warren County, Illinois)
 Sumner Township (Buchanan County, Iowa)
 Sumner Township (Iowa County, Iowa)
 Sumner Township (Webster County, Iowa)
 Sumner Township (Winneshiek County, Iowa)
 Sumner Township (Osborne County, Kansas)
 Sumner Township (Phillips County, Kansas)
 Sumner Township (Reno County, Kansas)
 Sumner Township (Sumner County, Kansas)
 Sumner Township (Michigan)
 Sumner Township (Minnesota)
 Sumner Township (North Carolina)
 Sumner Township (Oklahoma)
 Sumner Township (South Dakota)